Clam Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Clam Island (Connecticut)
 Clam Island (Hancock County, Maine)
 Clam Island (Knox County, Maine)
 Clam Island (Lincoln County, Maine)
 Clam Island (New Jersey)
 Clam Island (New York)